Netto ett efternamn som kan syfta på:

 Edgar Rangel Netto, brasiliansk astronom
 Eugen Netto (1848–1919), en tysk matematiker
 Igor Netto (1930–1999), en sovjetisk fotbollsspelare

Se även
Netto

Efternamn